Список серболужицких деревень () — наименование списка серболужицких населённых пунктов, упомянутых в демографическом исследовании серболужицкого учёного Арношта Черника. Кроме сельских населённых пунктов Черник также изучил демографическое состояние городских населённых пунктов, входящих в Лужицу. Статистические данные этих населённых пунктов и современных адмнистративных коммун были собраны Черником в общий список и опубликованы в 1956 году в Берлине на немецком языке в сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung». На основе этого исследования в современной Германии были определены границы культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область».

Полевые демографические исследования проводились по инициативе культурно-просветительской организации «Домовина» в 1954—1955 годах. Целью исследований было изучение динамики численности серболужицкого населения двуязычной Лужицы за последние 70 лет. Свои полевые исследования и сравнительные показания Арношт Черник основывал на трёх научных исследованиях «Statistikа Serbow», «Statistika hornjołužiskich Serbow pruskeho kralestwa» и «Statistika Serbow sakskeho kralestwa» учёного Арношта Муки, которые публиковались в журнале «Časopis Maćicy Serbskeje» в течение 1884—1886 гг.

 Легенда списка
В списке представлены в русской транскрипции наименования серболужицких населённых пунктов обеих Лужиц (Верхней и Нижней), их оригинальный и немецкий варианты, современное административное подчинение, численность населённого пункта по состоянию на 1956 год, активное и пассивное владение лужицким языком взрослыми, общая численность детей и подростков, владеющих лужицкими языками и процентное соотношение серболужицкого населения в данном населённом пункте в 1956 году и для сравнения — в 1885 году в скобках.

Нижнелужицкие населённые пункты выделены курсивом. Населённые пункты, не входящие в современную «Лужицкую поселенческую область», выделены (скобками). Исчезнувшие деревни во время индустриализации Лужицы и разработки Лужицкого буроугольного бассейна отмечены знаком †.

Список 
См. также статью:

Примечания

Литература 
 Ernst Tschernik [Arnošt Černik]: Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung. Akademie-Verlag, Berlin 1954.
 Ludwig Elle, Sprachenpolitik in der Lausitz. Eine Dokumentation 1949—1989, Spisy Serbskeho instituta / Schriftenreihe des Sorbischen Instituts; 11
 Ludwig Elle: Sprachenpolitik in der Lausitz. Domowina-Verlag, Bautzen 1995. [wuslědki Černikoweho slědźenja jako přiwěšk]

История Лужицы
Лужичане
Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты Нижней Лужицы